La stagione 1907-1908 è stata la sedicesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu John Smith dell'Hull City con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Bradford City e Leicester Fosse promosse in First Division 1908-1909.

Note

Voci correlate 
 First Division 1907-1908
 FA Cup 1907-1908
 FA Charity Shield 1908

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1907
Calcio nel 1908